Leeuw (dier), een vrouwtjesdier van deze soort
 Leeuwin (schip, 1621), een Nederlands galjoen
 Kaap Leeuwin, een kaap in Australië
 Personen
 Ramon Leeuwin, een Nederlands voetballer
 Dolores Leeuwin, een Nederlands presentatrice en actrice
 Remy Leeuwin, een Surinaams schrijver en medicus
 Kenneth Leeuwin, Surinaams Nederlandse karateka.